Filatjew ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Olegowitsch Filatjew (* 1988), russischer Fallschirmspringer, Verfasser eines Frontberichts zum Ukraine-Krieg
 Walentin Ignatjewitsch Filatjew (1930–1990), sowjetischer Raumfahreranwärter, Mitglied der ersten Kosmonautengruppe der Sowjetunion